Елкинс има више значења:
 Елкинс (Арканзас)
 Елкинс (Западна Вирџинија)